Табо́р, Таво́р, Фаво́р (, , , ) — термін, що має кілька значень:

 Табор (також Тавор, Фавор) — свята гора в Ізраїлі, де відбулося Преображення Господнє
 Табор (табір) — гуситська і козацька тактика ведення бою
 Табор — історичне місто в Чехії
 Табор () — на французьких картах так позначався риф Марія-Тереза, острів-примара в південній частині Тихого океану
 «Табор» — військово-науковий і літературний журнал.

Див. також 
 Тейбор () — англомовний топонім
 Табір (значення)